Esistono più comuni francesi con questo nome:

Héry – Nièvre
Héry – Yonne